A12, A 12 oder A-12 steht für:
 Aggregat 12, ein deutsches Raketenprojekt im Zweiten Weltkrieg
 HMS A12, ein U-Boot der britischen Marine
 eine Besoldungsgruppe für Beamte im Gehobenen Dienst in Deutschland
 ein Magazin für Hasselblad-Kameras
 Lockheed A-12, US-amerikanisches Aufklärungsflugzeug
 McDonnell Douglas/General Dynamics A-12, US-amerikanisches Kampfflugzeugprogramm
 ZAGI A-12, sowjetischer Tragschrauber
 Apple A12 Bionic, Ein-Chip-System von Apple

Autobahnen und Fernstraßen:
 A12 (Kasachstan), Fernstraße in Kasachstan
 A12 road, eine Landstraße in England, die London mit Great Yarmouth verbindet
 Aftokinitodromos 12 in Griechenland
 Autobahn 12 (Belgien)
 Autobahn A12 (Schweiz)
 Autoceļš A12 in Lettland
 Autocesta A12 in Kroatien
 Autoestrada A12 in Portugal
 Autoroute A12 in Frankreich
 Autostrada A12 (Italien)
 Autostrada A12 (Polen)
 Autovía A-12 in Spanien
 Bundesautobahn 12 in Deutschland
 Inntal Autobahn in Österreich
 Rijksweg 12 in den Niederlanden
 A12 (Elfenbeinküste)
Siehe auch:

 Fiat A.12

A12